Чанком има више значења:

 Општина Чанком (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Чанком (Чанком, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику